Полово  — топоним:

Полово - отходы получаемые при обмолоте зерновых культур. Полово включает семенные плёнки, ость, колосовые чешуйки, щуплое зерно, семена сорных трав и частички их листьев, а также частицы земли и других примесей

Белоруссия 
 Полово — деревня, Межанский сельсовет, Городокский район, Витебская область
 Полово — деревня, Воропаевский сельсовет, Поставский район, Витебская область

Россия 
 Полово — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Полово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.